Jorge Birkner ist der Name folgender Personen:

* Jorge Francisco Birkner Ketelhohn (* 1990), argentinischer Skirennläufer
 Jorge Raúl Birkner (* 1964), argentinischer Skirennläufer